Con il nome di Bronte (dal greco tuono) si intende uno dei tre ciclopi fabbri, autori delle saette di Zeus. Dalla figura mitologica ha preso origine toponomastica una città della Sicilia e da questa altre città nel mondo a seguito di moti migratori, nonché l'omonimo cognome.

Astronomia
Brontë – cratere sulla superficie di Mercurio

Cinema 
Bronte: cronaca di un massacro che i libri di storia non hanno raccontato – film del 1972 diretto da Florestano Vancini

Geografia 
 Bronte – comune italiano nella città metropolitana di Catania
 Bronte – località del Nuovo Galles del Sud, Australia
 Bronte – località dell'Ontario, Canada
 Bronte – comune del Texas, Stati Uniti d'America

Mitologia 
 Bronte – uno dei tre ciclopi

Persone 
Sorelle Brontë – scrittrici inglesi:
 Anne Brontë
 Charlotte Brontë
 Emily Brontë

Altri progetti